Francisca van Nassau-Usingen (1736-1741), dochter van Karel van Nassau-Usingen.
 Francisca Dorothea van Nassau-Usingen (1707-1750), dochter van Willem Hendrik I van Nassau-Usingen.
 Francisca Maria Anna Wilhelmina van Nassau-Hadamar (1696-1697), dochter van Frans Alexander van Nassau-Hadamar.